Waltenheim (alsacià Wàltene) és una localitat i comuna francesa, situada al departament de l'Alt Rin, a la regió del Gran Est.

Administració

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 Communauté de Communes du Pays de Sierentz (en francès)
 Waltenheim en el Institut géographique national 
 Waltenheim en el Insee 
 Waltenheim, informacions generals en el lloc web quid.fr

Districte de Mülhausen